«Цю Цзюй обращается в суд» («Цю Цзю обращается в суд», «Цю Цзю идёт в суд», ) — кинофильм режиссёра Чжан Имоу, вышедший на экраны в 1992 году. Фильм основан на новелле Чэнь Юаньбиня «Тяжба семьи Вань».

Сюжет 

Цю Цзюй — жена крестьянина Вань Цинлая, который в результате ссоры был серьёзно избит деревенским старостой Ваном. Поскольку староста не чувствует себя виноватым, Цю Цзюй обращается к местному чиновнику Ли, чтобы тот урегулировал спор. Ли убеждает старосту компенсировать пострадавшему расходы на лечение, однако Цю Цзюй не удовлетворена этим решением: ей нужны не деньги, а извинения Вана. Поэтому она решает жаловаться в вышестоящие инстанции и, несмотря на большой срок беременности, даже готова отправиться в далёкую столицу провинции, лишь бы добиться справедливости.

Реализм 
В своё время фильм стал откровением для западного зрителя, дав ему возможность прикоснуться к повседневной жизни китайской глубинки. В ленте задействовано лишь четыре профессиональных актёра (в ролях Цю Цзюй, её мужа, старосты и чиновника Ли), все остальные — обычные сельские и городские жители; ряд сцен был снят с помощью скрытой камеры, чтобы запечатлеть повседневную жизнь людей. В то же время, некоторые критики обвинили режиссёра в некоторой идеализации китайской бюрократии и деревенской действительности. Как сказал режиссёр Чжан Имоу, «я стремился к реализму, потому что чувствовал, что это лучший способ передать истинный дух и простоту людей из китайской глубинки, которые для меня служат сердцем и душой самого Китая».

По утверждению Джанет Маслин, обозревателя газеты The New York Times, фильм «ещё раз подтверждает высокий уровень Чжан Имоу как рассказчика и экстраординарного социолога, а также как художника необычайной чувствительности и проницательности». Кинокритик Роджер Эберт, отметив вероятное влияние итальянского неореализма, писал: «Одно из удовольствий фильма состоит в том, чтобы наблюдать будничный Китай, который возникает на экране неподготовленным и естественным».

В ролях 
 Гун Ли — Цю Цзюй
  — Вань Цинлай, муж Цю Цзюй
 Ян Лючунь — Мэйцзы, сестра Цинлая
  — Ван Шаньтан, деревенский староста
 Гэ Чжицзюнь — чиновник Ли

Награды и номинации 
 1992 — 5 призов Венецианского кинофестиваля: «Золотой лев» (Чжан Имоу), Кубок Вольпи за лучшую женскую роль (Гун Ли), премия «Мальчики и кинематограф» (), приз ЮНИСЕФ, почётное упоминание .
 1992 — приз за самый популярный фильм на  (разделил победу с австралийской комедией «Строго по правилам»).
 1992 — приз «Золотой олень»  в Чанчуне.
 1993 — две премии «Золотой петух»: лучший фильм, лучшая актриса (Гун Ли).
 1993 — премия «Сто цветов» за лучший фильм.
 1993 — номинация на премию Национального совета кинокритиков США за лучший зарубежный фильм.
 1994 — номинация на премию «Независимый дух» за лучший зарубежный фильм.

Примечания 

Фильмы-драмы Китая
Кинокомедии Китая
Кинокомедии 1992 года
Экранизации рассказов
Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Фильмы Китая 1992 года